El término INC puede referirse a:

 La abreviación Inc de Incorporation.
 El Instituto Nacional de Cultura del Perú, para este caso, las siglas son INC.
 El Instituto Nacional de Consumo, para este caso las siglas son INC.
 El Instituto Nacional de Colonización, para este caso las siglas son INC.